Borghetti è un cognome di lingua italiana.

Varianti

Borghi, Borgo, Borga, Borgi, Borgiani, Borghini, Borgoni, Borgati, Borgazzi

Origine e diffusione
Famiglia molto antica che trasse il proprio nome dal paese e castello del Borghetto dove da tempo assai remoto aveva estesi possedimenti. Ne fu capostipite Antonio padre di Bardalone il quale nacque verso la fine del 1200. Ebbe antichi diritti di pesca sul Mincio, di estrarre acqua per irrigazioni e di tenervi molini. 
Nel 1427 fu aggregata al patrio nobile Consiglio, e nel 1534 dal Duca Ercole II d'Este ottenne la cittadinanza di Ferrara. 
Altro ramo. Ascritta alla nobiltà cesenate nel 1737. 
Fra Francesco Cappuccino, Vescovo di Catania morto nel 1693. Estinta nel 1798 nella persona di un Filippo, il quale non avendo figli lasciava erede delle sue sostanze Bartolomeo Conti di Bertinoro.

Il cognome Borghetti deriva dal borgo, nome generico di un luogo che ha poi ricevuto tanti battesimi differenti. Ci sono infatti molti toponimi italiani che iniziano con la parola borgo, come Borgo Capanne nelle vicinanze di Bologna e Borgo Lombardo in provincia di Milano per esempio. Le prime tracce araldiche risalgono alla famiglia Borghi di Loreto, in provincia di Ancona, una famiglia che ha dato i natali a tanti personaggi illustri come Saverio e Filippo, il quale prese in sposa Maddalena Argentini, appartenente ad una famiglia patrizia di Cesena. Il cognome Borghi è diffuso soprattutto al centro nord, la variante singolare, cioè Borgo, è diffusa soprattutto in Veneto, Borgi ha dei ceppi a Firenze e Prato, Borgotti in Piemonte e Borgazzi in Emilia Romagna. 

In Italia ci sono circa 664 nuclei di cognome Borghetti, distribuiti nel seguente modo: in prevalenza Borghetti è diffuso nel nord italia (79.5%), quindi centro italia (17.4%), poi sud e isole (3.1%).

Persone
Gian Paolo Borghetti – scrittore, poeta e politico francese.
Giorgio Borghetti – attore e doppiatore italiano
Giovanni Borghetti – calciatore italiano
Guglielmo Borghetti – vescovo cattolico italiano
Michele Borghetti – damista italiano
Renato Borghetti – musicista e compositore brasiliano

Altro
Caffè Borghetti – liquore al caffè italiano

Cognomi italiani